Plusieurs villes de France possèdent une rue des Marchands :

 Rue des Marchands à Colmar
 Rue des Marchands à Toulouse

Marchands